Булах — имя собственное, выступает в виде фамилий и топонимов.
 Булах, Андрей Глебович (1933—2020) — советский и российский учёный в области минералогии, профессор, доктор геолого-минералогических наук (1979).
 Булах, Виталий Глебович (1965—1999) — старший лейтенант запаса ВС СССР, спасатель, русский доброволец в Югославии.
 Булах, Григорий Иванович (род. 1938) — украинский поэт и прозаик, переводчик; мастер художественного слова.
 Булах, Лада Валентиновна (род. 1976) — украинский общественный деятель, политик. Народный депутат Украины IX созыва.
 Булах, Пётр Фёдорович (1898—1938) — деятель советских спецслужб, майор государственной безопасности.
 Булах, Юрий Степанович (1840—1907) — русский юрист, сенатор, действительный тайный советник.
 Булах-Гардина, Татьяна Дмитриевна (1904—1973) — советская актриса театра и кино, поэтесса, автор мемуаров.

См. также 
 Байертхайм-Булах — район немецкого города Карлсруэ.